Варшавська битва:

 Варшавська битва (1656) — битва, в якій армія Речі Посполитої в союзі з Кримським ханством протистояла шведсько-бранденбурзьким військам у ході Північної війни 1655—1660 років.
 Варшавська битва (1705) — битва Великої Північної війни між Августом II Сильним і Станіславом Лещинським та їхніми союзниками.
 Варшавська битва (1920) — вирішальна битва Радянсько-польської війни 1919—1921 років, у результаті якої Польща зуміла відстояти свою незалежність, завдавши поразки військам Радянської Росії.
 Оборона Варшави (1939)  — битва Другої світової війни між німецькими та польськими військами за столицю Польщі.

 Варшавська битва. 1920 — історичний фільм польського режисера Єжи Гоффмана.

Багатозначні терміни